Теллурий (от  — «Земля», в родительном падеже — ) — прибор для наглядной демонстрации годового движения Земли вокруг Солнца и суточного вращения Земли вокруг своей оси.

В теллурии меньший шарик, изображающий Землю, движется вокруг большего шарика или какого-либо источника света (например, лампочки с рефлектором), представляющего Солнце. Кроме того, шарик-Земля вращается вокруг оси, проходящей через его центр и сохраняющей неизменное наклонное направление подобно земной оси. Иногда в теллурии третий, ещё меньший шарик изображает Луну, обращающуюся вокруг Земли.

В наиболее простых теллуриях для обеспечения неизменности направления осей используются подвижные параллелограммы, движение производится от руки. В сложных моделях система приводится в движение часовым механизмом.

Иногда в конструкции для компенсации близкого расположения источника применяется линза (в частности, линза Френеля), формирующая из расходящегося света от источника параллельный пучок.

Также теллурием могут называть механическую модель Солнечной системы.

См.также  
 Модель Солнечной системы
 Планетарий (прибор)

Литература 
 Учебная программа профессионального модуля МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания. Знакомство и работа с прибором теллурием. «Теллурий - прибор помощник в формировании естественнонаучных представлений у младших школьников»

Ссылки 
 Теллурий (модель Солнечной системы) конца XIX века в экспозиции музея К.Э. Циолковского
 Теллурий второй половины XIX века в экспозиции Дома-музея В.И. Ленина

Астрономические инструменты
Часы
Модели Солнечной системы